Северо-западные марийцы () — этнографическая группа марийцев, которые традиционно проживают в южных районах Кировской области: Яранском, Тужинском, Кикнурском, Санчурском районах; в северо-восточных районах Нижегородской области: Тоншаевском, Тонкинском, Шахунском, Воскресенском, Краснобаковском, Шарангском и Воротынском; в северной части Килемарского и Медведевского района Марий Эл. В подавляющем большинстве подверглись сильной русификации и христианизации. В то же время возле села Большая Юронга в Воскресенском районе, деревни Большие Ашкаты в Тоншаевском и некоторых других марийских деревень сохранились марийские священные рощи.

 
Северо-западные марийцы предположительно являются группой мари, которых русские называли меря от местного самоназвания Мӓрӹ в отличие от самоназвания луговых марийцев — Марий, фигурировавших в летописях как черемисы — от тюркского чирмеш.

Северо-западный диалект марийского языка существенно отличается от лугового наречия, по причине чего литература на марийском языке, изданная в Йошкар-Оле, малопонятна северо-западным мари. В 2005 году была издана первая книга на этом наречии, заложив основу письменного языка.

В посёлке Шаранга Нижегородской области существует центр марийской культуры, а в Тоншаевском районе зарегистрирована община Марийской традиционной религии «Маре вера». Помимо этого, в районных музеях юго-запада Кировской области (Яранский краеведческий музей) и северных районов Нижегородской области широко представлены орудия труда и предметы быта северо-западных марийцев.

В 1927 году в Яранске открылся Марийский педагогический техникум.

С 2022 года в Яранске издаётся ежемесячная информационная газета «Иркӓс» (Утром и вечером) с материалами на русском и северо-западном марийском языках.

Населённые пункты северо-западных марийцев

Яранский районВ восточной части Яранского района проживают луговые марийцы. Это населённые пункты: Берляки, Камашка, Коновалово, Магазейские, Мари-Ушем, Никулята, Побекнур, Пушкино, Шагадаки, Ширкино.

Кикнурский район

Санчурский район

Тужинский район

Тоншаевский район

Тонкинский район

Шарангский район

Шахунский район

Воскресенский район

Краснобаковский район

Известные северо-западные марийцы 
 Тужаров, Геннадий Матвеевич (1931—2008) — марийский лингвист.
 Журнакова, Матильда Алексеевна (1905—1980) — учёный-ветеринар, первая женщина-мари доктор ветеринарных наук
 Яндубаев, Сергей Васильевич (род. 1957) — марийский скульптор.
 Темерешев, Пётр Иванович (1911—1986) — советский политический деятель.
 Тактаров, Олег Николаевич (род. 1967) — российский спортсмен, актёр, телеведущий.
 Луппов, Анатолий Борисович (род. 1929) — марийский композитор, автор первого марийского балета.
 Алмакаев, Пётр Афанасьевич ([1916—1998]) — советский политический деятель.

См. также 
 Ветлужские марийцы

Примечания

Литература 
 
 Яналов В. Марийцы Вятской земли // Знамя коммунизма.— № 119 (9920).— Яранск, 30 сентября 1989 года.— С. 3.

Ссылки 
 Н. Морохин. Марийские священные рощи Нижегородской области как природно-культурные памятники. Фонд «Дать понять»
 Мари. Research: Антропологический дневник Д. Доронина о нижегородских марийцах

 
Меря